Leptocarpus (kreeft), geslacht van kreeftachtigen
 Leptocarpus (plant), plantengeslacht